Името Храброво носят две български села:

 Храброво, област Варна
 Храброво, област Добрич

Това име носят също:

 Храброво, селище в Калининградска област Русия
 Храброво, летище в Калининградска област Русия